Vrhbosna (deut. in etwa „Hoch-Bosnien“ oder „Spitze Bosniens“) steht für

die alte bosnische Bezeichnung der Ortschaft Sarajevo in Bosnien vor der osmanischen Eroberung
das heutige römisch-katholische Erzbistum Vrhbosna mit Sitz in Sarajevo (Bosnien und Herzegowina)